In Search Of... (Fu Manchu album)
 In Search of... (N.E.R.D album)
 In Search Of... (televisieserie)